Цикуновка:

 Цикуновка — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области России.
 Цикуновка — железнодорожная станция (остановочный пункт) Северо-Кавказской железной дороги.

См. также 
 Цикунов
 Цыгановка